Alexandre de Laborde kan syfta på:

* Alexandre de Laborde (1773–1842), fransk arkeolog
 Alexandre de Laborde (1853–1944), fransk arkeolog